D’Ambrosio ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo D’Ambrosio (1871–1914), italienischer Komponist und Violinist
 Danilo D’Ambrosio (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Domenico Umberto D’Ambrosio (* 1941), Erzbischof von Lecce
 Enzo D’Ambrosio (* 1931), italienischer Filmproduzent
 Gaetano D’Ambrosio (* 1941), italienischer Politiker
 Gerardo D’Ambrosio (1930–2014), italienischer Jurist und Politiker
 Jérôme D’Ambrosio (* 1985), belgischer Automobilrennfahrer
 Loris D’Ambrosio (1947–2012), italienischer Magistrat
 Marcelo D’Ambrosio (* um 1980), uruguayischer Kanute
 Meredith D’Ambrosio (* 1941), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Michele D’Ambrosio (1944–2010), italienischer Politiker
 Ubiratàn D’Ambrósio (1932–2021), brasilianischer Mathematikhistoriker
 Vanessa D’Ambrosio (* 1988), san-marinesische Politikerin

Siehe auch:

 Ambrosio